57 – anno del I secolo d.C.
57 a.C. – anno del I secolo a.C.
57 – numero naturale
 57 – pubblicazione periodica culturale e filosofica portoghese, attiva tra il 1957 e il 1962